Inglot steht für: 
 Inglot (Kosmetikhersteller), polnischer Kosmetikhersteller

Inglot ist der Familienname folgender Person: 
 Dominic Inglot (* 1986), britischer Tennisspieler